Konus kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Konus, 
 Konus (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar